Nightmare o Nightmares (pesadilla en inglés) puede referirse a:

Cine y televisión 
 Nightmare (2000), película de terror coreana dirigida por Ahn Byeong-Ki y protagonizada por Ha Ji-Won y Kim Yu-Mi
 Nightmares (1997), décimo episodio de la primera temporada de la serie de televisión estadounidense Buffy, la cazavampiros.
 A Nightmare on Elm Street (1984), película de terror estadounidense distribuida por New Line Cinema.
 Nightmares, película de terror estadounidense dirigida por Joseph Sargent y protagonizada por Cristina Raines, Joe Lambie y Anthony James.

Música 
 Nightmare, banda Visual kei de Japón.
 Nightmare, banda de Francia.
 Nightmare (2010), álbum de la banda de hard rock californiana Avenged Sevenfold.
 «Nightmare» (2010), canción del disco homónimo de Avenged Sevenfold.
 Nightmares (2006), álbum de Architects.
 Nightmare (2017), álbum sencillo de Dreamcatcher.
 Nightmare (2023), Mini álbum de TXT.

Informática 
 Nightmare, personaje de la saga de videojuegos Soul Calibur y Five Nights at Freddy's 4 y Kirby: Nightmare in Dreamland.

Videojuegos 
 Alone in the Dark: The New Nightmare (2001), cuarto videojuego de la saga creado por Darkworks.
 Basket Ball Nightmare (1989), videojuego de baloncesto para Sega Master System.
 Nightmare, videojuego para la Atari 2600.
 Nightmare Circus (1996), videojuego de plataformas para Sega Mega Drive creado por Funcom.
 Nightmare Creatures (1997), videojuego de survival horror creado por Kalisto Entertainment.
 Nightmare Creatures II (2000), videojuego de survival horror creado por Kalisto Entertainment.
 Nightmare in the Dark (2000), creado por AM Factory para máquinas recreativas.
 The Simpsons: Bart's Nightmare (1992), creado por Sculptured Software.

Personajes 
 Nightmare, personaje ficticio de las publicaciones de Marvel Comics.
 Nightmare, personaje ficticio de la saga de videojuegos de lucha Soulcalibur.